Flere personer bærer navnet Peter Rasmussen eller Peder Rasmussen:

Peder:
 Peder Rasmussen (opfinder) (1790-1865) (Rudkøbings Rasmussen) – dansk opfinder og forfatter.
 Peder Henry Rasmussen (1912-1994) – en dansk A-landsholdsspiller i fodbold (angriber).
 Peder Rasmussen (keramiker) (f. 1948) – dansk keramiker.

Peter:
 Peter Rasmussen (basunist) – dansk basunist og kapelmester.
 Peter Rasmussen (musiker) – en dansk violinlærer og organist.
 Peter Rasmussen (badmintonspiller) – dansk badmintonspiller.
 Peter Rasmussen (fodboldtræner) (født 1966) – dansk fodboldtræner, tidligere fodboldspiller (angriber).
 Peter Rasmussen (fodboldspiller) (født 1967) – dansk A-landsholdsspiller i fodbold.
 Peter Rasmussen (fodboldspiller, født 1969) - dansk fodboldspiller for AB
 Peter Rasmussen (fodbolddommer) – dansk dommer i fodbold.
 Peter Rasmussen (atlet) – dansk mester i sprint
 Peter Ambrosius Rasmussen - dansk filmfotograf.